Východní Morava může označovat:

 východní část Moravy v Česku, kde se nachází
 územní Jihomoravský a Severomoravský kraj (vznik 1960)
 samosprávný Zlínský kraj (vznik 2000)
 Východní Morava (časopis) – odborný časopis